Arschan (russisch meist ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Arschan (Burjatien), Siedlung und Kurort in der Republik Burjatien
 Arschan (Irkutsk, Alarski), Dorf in der Oblast Irkutsk, Alarski rajon
 Arschan (Irkutsk, Kuitunski), Dorf in der Oblast Irkutsk, Kuitunski rajon
 Arschan (Irkutsk, Tulunski), Siedlung in der Oblast Irkutsk, Tulunski rajon
 Arschan (Kalmückien), Siedlung in der Republik Kalmückien
 Arschan (Tuwa), Dorf (auch Arschaan, russisch und tuwinisch ) und Ausgrabungsstätte in der Republik Tuwa

Siehe auch:
 Arshan